Furman può riferirsi a diverse località:
Furman (Alabama)
Furman (Carolina del Sud)
Furman (Polonia)